Лос Чилтепинес има више значења:

 Лос Чилтепинес (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Чилтепинес, Сан Хуан (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику